Le mot tourbillon est employé dans plusieurs domaines :

 En physique, un tourbillon est la rotation d'un fluide. Il en existe différents types dont :
allée de tourbillons de Karman ;
 tourbillon de turbulence ;
 tourbillon marginal ;
 méso-tourbillon.
En dynamique des fluides, un tourbillon est un phénomène aérodynamique utilisé dans les moteurs à combustion interne.
 La théorie des tourbillons est une théorie pré-newtonienne inventée par Descartes pour expliquer le mouvement des planètes. Elle subsistera en France jusque vers les années 1730 à 1750.
 En horlogerie, un tourbillon est un dispositif mécanique destiné à améliorer la précision des montres mécaniques.

Le nom Tourbillon peut désigner :
 le château de Tourbillon à Sion dans le canton du Valais en Suisse ;
 le stade de Tourbillon à Sion, dans lequel joue le Football Club de Sion ;
 Tourbillon, une chaîne de boutiques appartenant au Swatch Group ;
 Le Tourbillon, un vaisseau de cinquième rang de la flotte de Louis XIV.

Culture 
 Le Tourbillon (The Whirlpool), un film muet américain réalisé par Alan Crosland, sorti en 1918 ; 
 Le Tourbillon de Paris, film de Julien Duvivier sorti en 1928 ;
 Tourbillon de Paris, film de Henri Diamant-Berger de 1939 ;
 Le Tourbillon (de la vie), une chanson de Serge Rezvani (sous le nom Bassiak), interprétée par Jeanne Moreau dans le film Jules et Jim (1962) ;
 Tourbillon, film d'Alfred Rode, avec Jean Servais - Lily Latour ;
  (Girimunho), film brésilien de Helvécio Marins Jr. et Clarissa Campolina (2011).
 Tourbillons (Chega de Saudade), film franco-brésilien de Laís Bodanzky sorti en 2007 ;
 Tourbillons, un roman de Judith McNaught ;
 Le Tourbillon, un dessin animé de Mickey Mouse de 1941 ;
 Tourbillons, un feuilleton en 10 épisodes de 52 minutes, de Josée Dayan (1988) ;
 Tourbillon, un groupe de rock japonais.

Voir aussi 

 

Homonymie de titre